John Bennett (1865–1956) amerikai gyermekkönyv író és illusztrátor
 John Bennett (1985–1973) angol gyeplabdázó
 John Bennett (1928–2005) angol színész
 John Bennett (1930) amerikai atléta, távolugró